Pinillos puede referirse a:

Botánica 
 Uno de los nombres comunes de la planta Bassia scoparia.
 Uno de los nombres comunes de la planta Equisetum telmateia.	
 Uno de los nombres comunes de la planta Teucrium pseudochamaepitys.

Lugares 
 En Colombia
 Pinillos, municipio del departamento de Bolívar.

 En España
 Pinillos, municipio de la provincia de La Rioja.
 Los Pinillos, localidad del municipio de Pinos Genil, en la provincia de Granada.
 Pinillos de Esgueva, localidad del municipio de Sotillo de la Ribera, en la provincia de Burgos.
 Pinillos de Polendos, localidad del municipio de Escobar de Polendos, en la provincia de Segovia.

Personalidades 
 Clara Pinillos (1954), política colombiana.
 David Pinillos (1974), director de cine español.
 Javi Pinillos (1969), exfutbolista y entrenador español.
 Germán Pinillos (1972), futbolista peruano.
 José Luis Pinillos (1919-2013), miembro de la RAE (Sillón s), profesor universitario y psicólogo español.
 Laura Pinillos (1900-1970), vedette española.
 Pablo Pinillos (1974), exfutbolista español.
 Dani Pinillos (1992), futbolista español.

Otros 
 Naviera Pinillos, empresa de transporte marítimo española.